neorealizm – nurt w sztuce
 neorealizm – nurt w filozofii
 neorealizm włoski – nurt artystyczny
 neorealizm – nurt badania stosunków międzynarodowych